Вулиця 16 Липня — вулиця в деяких населених пунктах України. Назва — на честь 16 липня 1990 року, дати прийняття Декларації про державний суверенітет України.

 Вулиця 16 Липня — вулиця в місті Бердичів Житомирської області.
 Вулиця 16 Липня — вулиця в смт Більшівці Івано-Франківської області.
 Вулиця 16 Липня — вулиця в місті Великі Мости Львівської області.
 Вулиця 16 Липня — вулиця в місті Делятин Івано-Франківської області.
 Вулиця 16 Липня — вулиця в місті Іршава Закарпатської області.
 Вулиця 16 Липня — вулиця в місті Мостиська Львівської області.
 Вулиця 16 Липня — вулиця в місті Мукачеве Закарпатської області.
 Вулиця 16 Липня — вулиця в місті Надвірна Івано-Франківської області.
 Вулиця 16 Липня — вулиця в місті Рівне.
 Вулиця 16 Липня — вулиця в смт Східниця Львівської області.
 Вулиця 16 Липня — вулиця в місті Ходорів Львівської області.
 Вулиця 16 Липня — вулиця в місті Чортків Тернопільської області.

Вулиця
Вулиці